Вусович — білоруське прізвище. Відомі носії:
 Ілона Вусович — білоруська легкоатлетка (біг).
 Світлана Вусович — білоруська легкоатлетка (біг).

Білоруські прізвища